Francja:
 Villarzel-Cabardès – gmina
 Villarzel-du-Razès – gmina

Szwajcaria:
 Villarzel – gmina w kantonie Vaud, w okręgu Broye-Vully

Zobacz też:
 Villarsel